Авакапан има више значења:
 Авакапан (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Авакапан (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Авакапан (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Авакапан (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику